Indonesië
 Bondowoso (regentschap), een regentschap in de provincie Oost-Java
 Bondowoso (Magelang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java